The Law of the Range – film del 1911 diretto da Milton J. Fahrney
The Law of the Range – film del 1914 diretto da Henry MacRae
 Il bandito solitario (The Law of the Range) – film del 1928 diretto da William Nigh